Роднико́вское — село в Арзгирском районе Ставропольского края России.

Этимология 
Первоначально село называлось Байчара. На официальном сайте администрации муниципального образования села Родниковского приводятся следующие сведения о происхождении данного топонима: Первыми начали заселять село в 1903 году кочевники-туркмены. Среди них выделялся скотовод Байчара. Уважая Байчару, жители назвали место стоянки Байчарой.

В 1949 году населённый пункт переименовали в Родниковское (по преданию в его окрестностях было много родников).

Другие варианты наименования: Родниковское (Байчара), Бойчара, Байчора.

География 
Расстояние до краевого центра: 171 км.

Расстояние до районного центра: 12 км.

Расположено вдоль балки Байчара (Байчаринская).

Площадь поселения: 15,2 км².

История 
Официальной датой основания населённого пункта Байчара считается 1913 год. Первоначально на его месте находилось стойбище ставропольских туркмен (по одним данным они обосновались здесь в 1903 году, по другим — в 1910-м). К июню 1914 года, согласно рапорту наместника Туркменского приставства, в ауле Байчара было «40 жилых помещений, 24 сарая, заготовлено строительного материала на 25 изб и на 10 сараев, всех домохозяев переселилось в этот аул 141». В дальнейшем он заселялся выходцами из Украины.

По переписи 1920 года аул Байчара относился к Кендже-Кулакской волости Туркменского района Благодарненского уезда. В соответствии со «Списком населённых мест Северо-Кавказского края» за 1925 год, аул входил в состав Кендже-Кулакского сельсовета Туркменского района Ставропольского округа. На начало 1925 года в нём числилось 53 двора, 326 жителей (154 мужчины и 172 женщины), начальная школа, изба-читальня, 4 колодца.

В 1926 году в Туркменском районе был образован Байчаринский сельсовет. Согласно «Поселенным итогам переписи 1926 г. по Северо-Кавказскому краю», он состоял из одного населённого пункта — аула Байчара, население которого насчитывало 449 человек (из них 441 — украинцы). Позднее в составе сельсовета было уже 3 населённых пункта: административный центр — село Байчара, село Каменная Балка и хутор Заветный (Штальмах). 9 сентября 1929 года постановлением Президиума ВЦИК селения Байчара, Каменная Балка и Заветный были перечислены из Туркменского района Ставропольского округа в Арзгирский район Терского округа.

В конце 1929 года на территории Байчаринского сельсовета образовался колхоз имени Героя Гражданской войны А. К. Николенко, объединивший хозяйства более 50 семей. За колхозом было закреплено 400 га пашни; в колхозном стаде содержалось 1200 овец и 130 лошадей. Во время сельскохозяйственных работ колхозники использовали 18 конных плугов, 9 скоровспашек и 15 лобогреек.

На основании указа президиума Верховного Совета РСФСР от 10 августа 1949 года (по другим данным — от 27 августа) и решения Ставропольского крайисполкома от 30 августа 1949 года № 376 Байчаринский сельсовет был переименован в Родниковский, а село Байчара — в село Родниковское. С упразднением в 1963 году Арзгирского района сельсовет был передан Прикумскому району Ставропольского края. В 1964 году Арзгирский район был восстановлен, и Родниковский сельсовет вновь перешёл в его подчинение.

На 1 марта 1966 года Родниковский сельсовет объединял 2 населённых пункта — сёла Родниковское (центр) и Каменная Балка.

В 1950—1970-х годах Родниковское было радиофицировано, электрифицировано и обеспечено водоснабжением, на его территории открылись школа (1965), детский сад (1973) и Дом культуры (1978). В 1983 году началась газификация села.

До 16 марта 2020 года образовывало упразднённое сельское поселение село Родниковское.

Население 

Национальный состав

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Упразднённое сельское поселение село Родниковское 
 Совет муниципального образования 
Состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам. 

 Главы поселения 
 Василий Андреевич Иващенко (c 2005 года)

 Администрация сельского поселения

Инфраструктура 
 Администрация муниципального образования села Родниковского
 Центр культуры, досуга и спорта
 Библиотека. Открыта 10 января 1946 года
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Аптечный киоск и зубопротезный кабинет
 Общественное открытое кладбище площадью 12075 м²

Русская православная церковь 
Часовня в честь иконы Казанской Божией Матери. Открыта в 2011 году

Образование 
 Детский сад № 14 (на 75 мест). Открыт 5 октября 1976 года как детский сад «Колокольчик» (по другим данным - 6 ноября 1971 года)
 Средняя общеобразовательная школа № 9 (на 190 мест). Открыта 4 ноября 1965 года как восьмилетняя школа.

Предприятия 
 Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз имени Николенко (132 работника, сельскохозяйственное производство). Также на территории села функционируют 14 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Люди, связанные с селом 
 Сергей Иосифович Манякин (1923—2010) — советский и российский партийный и государственный деятель, уроженец села

Памятники 
 Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941—1945 гг. 1966 год
 Обелиск герою гражданской войны А. К. Николенко. 1962 год

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Арзгирского района
Упразднённые муниципальные образования Арзгирского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году